Alexis Jeannerod (ur. 27 stycznia 1991 r. w Pontarlier) – francuski biegacz narciarski, zawodnik klubu CSRPontarlier.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Alexis Jeannerod pojawił się 5 stycznia 2008 roku, podczas zawodów juniorskich w niemieckiej miejscowości Oberstdorf, gdzie uplasował się na pozycji 8 w biegu łączonym na 15 km.

W Pucharze Świata zadebiutował 17 grudnia 2011 roku w Rogla, gdzie uplasował się na pozycji 62. na dystansie 15 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas PŚ w Szklarskiej Porębie 19 stycznia 2014, gdzie uplasował się na pozycji 24. i zdobywając 7 punktów do klasyfikacji generalnej. Swój największy sukces odniósł podczas wywalczenia pierwszych pucharowych punktów.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Jeannerod nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Francuscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Pontarlier